Жуан Рибейру:
 Рибейру, Жуан Мариу (род. 1929) — португальский шахматист.
 Рибейру, Жуан Убалду (1941—2014) — бразильский писатель, сценарист, автор книг для детей, университетский преподаватель.